Богдан Сапега:
 Сапега, Богдан Павлович (1530—1593) — государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода минский.
 Сапега, Богдан Семёнович (до 1450—после 1512) — государственный деятель Великого княжества Литовского, основатель черейско-ружанской ветви рода Сапег.